Carlsberg A/S ( [ˈkʰɑˀlsˌpɛɐ̯ˀ]) — датская пивоваренная корпорация, третья после Anheuser-Busch InBev и Heineken по объёму производства пива (110 млн гектолитров в 2020 году). Штаб-квартира находится в городском районе Вальбю Копенгагена.

История 

Основана в 1847 году датским предпринимателем Якобом Кристианом Якобсеном, который назвал компанию в честь своего сына Карла. Поставки пива на экспорт (в Шотландию) начались с 1868 года; первая зарубежная пивоварня построена в 1968 году в Малави.

В 1865 году на заводе Carlsberg начала работу химико-физиологическая лаборатория. Её специалисты (в частности, Эмиль Христиан Хансен) разработали метод культивирования чистых дрожжей, решивший проблему ферментации пива (до этого пивовары использовали нестабильные закваски). Выделенная ими культура дрожжей в честь лаборатории получила наименование Saccharomyces carlsbergensis. С 1901 по 1938 годы лабораторией руководил известный датский биохимик Сёрен Петер Лауриц Сёренсен, чьё имя чаще всего упоминается в связи с введённым им обозначением водородного показателя pH.

Сын Якобсена в 1882 году откололся от семейного бизнеса и основал собственную компанию Ny Carlsberg, конкурировавшую с Carlsberg. В 1902 году, уже после смерти старшего Якобсена, две компании объединились. Карл Якобсен был не только успешным предпринимателем, но и меценатом и филантропом, основателем Новой глиптотеки Карслберга. Под его руководством архитектор Вильгельм Далеруд застроил квартал Копенгагена, в котором стали размещаться производство и административные здания компании.

В 1969—1971 гг. председателем правления компании был известный датский учёный, физиолог Пауль Реберг, который в 1970 году успешно провёл процесс поглощения Carlsberg пивоваренной компании Tuborg.

Собственники и руководство 
72,9 % голосов (30,3 % уставного капитала) акций компании на 31 декабря 2018 года принадлежало Carlsberg Foundation, остальные находились в свободном обращении.

Главный управляющий — Кеес т’Харт (Cees 't Haart). Председатель наблюдательного совета — Флемминг Бесенбахер (Flemming Besenbacher).

Портфель брендов 
Carlsberg производит пиво под торговыми марками Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg, 1664, Baltika и др. — всего более 500 наименований.

На 2018 год объём производства составлял 133,1 млн гектолитров, из них 112,3 млн гектолитров пива. Основные регионы сбыта — Западная Европа (47 %), Восточная Европа (24 %) и Азия (29 %). Carlsberg занимает первое место на рынках Дании (54 %), Швеции (31 %), Норвегии (53 %), Финляндии (38 %), Швейцарии (40 %), Германии (северной, 17 %), Португалии (47 %), России (30 %), Украине (33 %), Беларуси (29 %), Азербайджана (75 %), Лаоса (95 %), Камбоджи (56 %), Непала (63 %), Китая (западной части, 61 %), Гонконга (26 %); второе место во Франции (28 %), Казахстане (36 %), Мьянме (8 %), Малайзии (40 %) и Сингапуре (22 %).

Выручка группы в 2018 году составила DKK 88,97 млрд, DKK 62,503 млрд с вычетом акцизных сборов. Наибольшая доля выручки приходится на КНР (DKK 7,509 млрд), Россию (DKK 7,507 млрд) и Данию (DKK 4,614 млрд).

Carlsberg в России 
После покупки Scottish & Newcastle в мае 2008 года Carlsberg владеет Baltic Beverages Holding (BBH) — крупнейшим (85 %) акционером российского пивоваренного концерна «Балтика» (пиво под маркой Carlsberg производится по лицензии на российских заводах «Балтики»). В феврале 2012 года Carlsberg объявила о предстоящем выкупе у прочих акционеров оставшихся 15 % акций компании, на что предполагается потратить $1,15 млрд. В ноябре 2012 датская компания выкупила оставшиеся ценные бумаги «Балтики».

29 января 2015 года компанией Carlsberg объявлено о закрытии с 30 апреля двух заводов в России: в Красноярске и Челябинске, что приблизительно на 15 % уменьшит объёмы производства.

09 марта 2022 года компания заявила о приостановке инвестиций и экспорта в Россию. 28 марта 2022 года пресс-службой компании было объявлено, что после ликвидации бизнеса в России компания полностью уйдёт с российского рынка

Спонсорская деятельность 
В 1920 году при финансовой поддержке пивоваренной компании Carlsberg знаменитый датский физик-теоретик и футболист Нильс Бор основал Институт Теоретической Физики Университета Копенгагена, ставший в 1920-е и 1930-е годы одним из центров развивающихся наук: атомной физики и квантовой механики. Ему также был подарен дом рядом с пивоварней и с трубопроводом, откуда он и его семья, родственники и гости могли бесплатно качать пиво с завода.

Продолжая традицию помощи футболистам, с 1992 года до 2010 года Carlsberg была титульным спонсором английской футбольной команды «Ливерпуль». Сейчас является титульным спонсором «Копенгагена»

См. также 
 Sinebrychoff

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт компании 

Пивоваренные компании Дании
Вальбю